El término halo puede referirse a los siguientes términos:

Ciencia 
 Halo, fenómeno meteorológico;
 Halo galáctico, masa de gas y estrellas que rodean una galaxia espiral;

Religión 
 Halo o aureola, anillo o círculo luminoso en torno a imágenes sagradas.

Geografía 
 Halo, antigua ciudad griega de Tesalia.

Automovilismo 
 Halo, sistema de seguridad en monoplazas de automovilismo.
 Qualcomm Halo, sistema de recarga inalámbrica para vehículos eléctricos;

Videojuegos 
 Halo, franquicia de videojuegos creada por Bungie, 343 Industries y Microsoft Game Studios;
 Halo, nombre de la Instalación 04 , que da título a la serie;
 Halo: Combat Evolved, primer videojuego de la serie;

Música 
 Halo, canción de Beyoncé;
 Halo, canción de Depeche Mode;
 Halo, canción de Machine Head;
 Halo, canción de Porcupine Tree;
 Halo, álbum de Juana Molina.

Milicia 
 HALO, tipo de salto en paracaídas, practicado por las fuerzas armadas.